Tipsligan 2014 var den 25:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll år 2014. De regerande mästarna HJK Helsingfors från Helsingfors vann ligan och tog sitt sjätte raka FM-guld, det 27:e genom tiderna. För fjärde säsongen i följd innehöll serien tolv lag, där lagen mötte varandra tre gånger.

Spelplatser

JJK blev nedflyttade till Ettan efter att ha slutat sist i Tipsligan 2013. De ersattes av SJK som vann Ettan 2013 och gjorde sin första säsong i högsta ligan. Det var emellertid ingen nyhet med elitfotboll i Seinäjoki: SJK bildades så sent som 2007 genom sammanslagning av TP-Seinäjoki och Sepsi-78, vilka bägge spelat i högsta serien.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Publikliga

Anmärkningslista

Källor
Webbkällor
 Tipsligans officiella webbplats  Läst 24 december 2014.
 uefa.com  Läst 24 december 2014. 
Noter

2014 i Finland
Fotbollssäsongen 2014
2014